El Club Social y Deportivo Chamelco es un club de fútbol guatemalteco del municipio de San Juan Chamelco, Departamento de Alta Verapaz. Fue fundado en 2009 y actualmente juega en la Tercera División de Guatemala. En el año del 2011 quedaron subcampeones del torneo clausura de la tercera división.

Referencias 
 http://fedefutguate.org
 https://m.facebook.com/CSDCHAMELCO/?_rdc=1&refsrc=https%3A%2F%2Fmobile.facebook.com%2FCSDCHAMELCO%2F

Equipos de fútbol de Guatemala 
Equipos de fútbol fundados en 2015